Калка́н:

 Калкан — разновидность щита.

Географические объекты 
 Калкан — город в Турции.
 Калкан — озеро в Учалинском районе Башкортостана.
 Калкан или Халкан — одно из названий реки Хастах (притока Индигирки) в верхнем её течении, Оймяконский улус Якутии.

Биологические объекты 
 Калкан — рыба семейства калкановых отряда камбалообразных.

Другое
 «Қалқан» — специальное подразделение Службы охраны Президента Республики Казахстан, входящей в Службу государственной охраны Республики Казахстан.